Moyano puede referirse a:

 Braulio Aurelio Moyano, médico psiquiatra argentino
 Carlos María Moyano, marino, cartógrafo argentino
 Claudio Moyano, promotor de la Ley Moyano que estableció el sistema educativo español. En su honor se nombró la Cuesta de Moyano.
 Copado Moyano, político español
 Daniel Moyano, escritor argentino
 Horacio Abel Moyano, futbolista argentino
 Hugo Moyano (1944-), gremialista argentino
 Javier Moyano Lujano, futbolista español
 José Cosano Moyano, historiador español
 Juan Agustín Moyano, militar y político argentino
 Juan Cornelio Moyano, político argentino
 Julen Moyano, empresario español 
 María Elena Moyano (Madre Coraje, 1958-1992), activista peruana asesinada por Sendero Luminoso
 Mariana Moyano (1969-), periodista argentina.
 Martha Moyano, política peruana
 Popo Burgos (1988-), futbolista español
 Ricardo Medina Moyano, juez colombiano
 Walter Moyano, ciclista uruguayo

 Hospital Moyano, es el Hospital Nacional de Alienadas de Buenos Aires.